Dulieux steht für:

 Henri Dulieux (1897–1982), französischer Degenfechter
 Baie Dulieux, Bucht in Kanada
 Lac Dulieux, See in Kanada